Krancher ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Krancher (1857–1936), deutscher Pädagoge, Apidologe, Entomologe
 Traugott Ludwig Krancher (1824–1914), deutscher Pädagoge, Apidologe